Lannoye ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Lannoye (* 1965), belgischer Poolbillard- und Snookerspieler
 Paul Lannoye (1939–2021), belgischer Politiker (Ecolo), MdEP